Passare kan syfta på:

Passare (ritverktyg)
Passare (TV-produktion), ett yrke inom film- och TV-produktion.
Passare, ett instrument vid papperstillverkning, se pappersmaskin.
Passare (volleyboll)

Personer
 Mikael Passare (1959–2011), svensk matematiker.

Se även 
Cirkelpassaren, en stjärnbild.